Wiesenbächlein ist ein Gewässername:

 Wiesenbächlein (Hagenbach), rechter Zufluss des Hagenbachs bei Robern, Gemeinde Fahrenbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Wiesenbächlein (Weißer Main) – zwei Zuflüsse des Weißen Mains vor Lanzendorf, Gemeinde Himmelkron, Landkreis Kulmbach, Bayern; flussabwärts:
 Oberes Wiesenbächlein, linker Zufluss
 Unteres Wiesenbächlein, linker Zufluss

Siehe auch:
 Wiesenbach
 Wiesenbächle